Blauwe Grot (Biševo), een bekende grot op het Kroatische eiland Biševo,
Blauwe Grot (Malta), een bekende grot in Malta,
Blauwe Grot (Capri), een bekende grot op het Italiaanse eiland Capri,
Blauwe Grot (Sicilië), een bekende grot op het Italiaanse eiland Sicilië.